Виногра́дова — жіноча форма російського прізвища Виноградов.

Відомі носії 
 Виноградова Аліса Юхимівна (1936—2001) — радянська акторка театру і кіно, заслужена артистка РРФСР.
 Виноградова Елеонора Олексіївна (1931—2003) — український хоровий диригент, педагог.
 Виноградова Зоя Якимівна ( 1930) — радянська і російська акторка театру і кіно. Народна артистка РРФСР («Містер Ікс»).
 Виноградова Катерина Генадіївна ( 1977) — вірменська біатлоністка, що в минулому представляла Росію, Білорусь та США.
 Виноградова Лілія Ігорівна ( 1968) — радянський і російський поет, автор численних текстів пісень російських і закордонних виконавців.
 Виноградова Марія Олександрівна (1878 — ?) — українська письменниця, перекладач.
 Виноградова Марія Сергіївна (1922—1995) — радянська акторка театру та кіно.
 Марина Виноградова (нар 1983) — українська та італійська хокеїстка (хокей на траві), півзахисник. Бронзовий призер чемпіонату світу з індорхокею 2011 року, чемпіонка Європи з індорхокею 2010 року.
 Виноградова Наталія (1975) — російська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка та срібна призерка чемпіонатів Європи.
 Виноградова Ніна Георгіївна (1928—1997) — радянський і російський океанолог, фахівець з глибоководної фауни океану.
 Виноградова Олена Іванівна (1902—1976) — українська радянська оперна співачка.
 Виноградова Руфіна Петрівна ( 1933) — біохімік, професор, провідний науковий співробітник Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України.
 Виноградова Серафима Петрівна (1887—1966) — український радянський акушер-гінеколог.

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ